Tu veux ou tu veux pas peut désigner :

 Tu veux ou tu veux pas, une chanson française adaptée d'une chanson brésilienne, et interprétée en 1969 par Marcel Zanini ;
 Tu veux ou tu veux pas, un film français réalisé par Tonie Marshall sorti en 2014.

Homonymie de titre